Jeroen Nikkel (ur. 14 grudnia 1980 w Maarssen) – holenderski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (1999 i 2001), uniwersjady (2001) oraz mistrzostw świata juniorów (1996, 1997 i 1998). Medalista mistrzostw Holandii w skokach narciarskich.

Stawał na podium mistrzostw Holandii w skokach narciarskich – w 1996 zdobył złoty medal tej imprezy. W 1999, odległością 29 metrów, ustanowił, niepobity do czasu wyburzenia, rekord większego obiektu (K–24) w kompleksie skoczni narciarskich w Bergschenhoek.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Zimowa uniwersjada

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Holenderscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019